Municipio de Anderson puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Anderson (condado de Caswell, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Caswell.
 Municipio de Anderson (condado de Barnes, Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Barnes.
 Municipio de Anderson (condado de Perkins, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Perkins.
 Municipio de Anderson (condado de Clark, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Clark.
 Municipio de Anderson (condado de Madison, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Madison.
 Municipio de Anderson (condado de Perry, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Perry.
 Municipio de Anderson (condado de Rush, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Rush.
 Municipio de Anderson (condado de Warrick, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Warrick.
 Municipio de Anderson (condado de Mills, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Mills.
 Municipio de Anderson (condado de Nueva Madrid, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Nueva Madrid.
 Municipio de Anderson (condado de Phelps, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Phelps.
 Municipio de Anderson (condado de Thurston, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Thurston.
 Municipio de Anderson (condado de Hamilton, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Hamilton.